Václav I. Lucemburský může být označení několika osob:

 Václav Lucemburský (1337–1383) – lucemburský vévoda
 Václav Lucemburský (1350–1351) – syn českého a německého krále Karla IV.